Ранчо Завала има више значења:

 Ранчо Завала (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Завала, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Завала (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Завала, Ла Лагуна (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Завала (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику